Okręty US Navy o nazwie USS  "Curlew":
 Pierwszy "Curlew" był parowcem.
 Drugi  był parowcem bocznokołowym. Zbudowany w 1862.
 Trzeci  był trałowcem typu Lapwing
 Czwarty  był trałowcem typu Catbird
 Piąty , dawniej YMS-218, był trałowcem.

Curlew